Albumen (botànica), teixit nutricional de les llavors que acompanya l'embrió i representa la seva reserva d'aliments 
 Albumen (ou), part de l'ou que envolta el rovell